SOP, Sop ali sop je lahko:

Kratica 
 srbski obrambni pes
 standardni operativni postopek (angleško Standard operating procedure)
 Sklad obrtnikov in podjetnikov

Krajevno ime 
 Sop Bukevski, Hrvaška
 Sop, Hrvaška

Kratice